Ле́вая Бе́лая () — остановочный пункт Чишминского направления Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги в Дёмском районе города Уфы. Название — по географическому расположению на левом берегу р. Белая (хотя далее к Белой идет платформа 1615 км, почти бездействующая). Код ЕСР 650011.

Железобетонная платформа по длине равна примерно двум вагонам электропоезда. На платформе есть скамейка под навесом, по ночам на платформе всегда светит фонарь.

Платформа обслуживает поток садоводов

Ежедневно останавливаются электрички:

 Карламан — Уфа
 Раевка — Уфа
 Стерлитамак — Уфа
 Инзер — Уфа

Стоянка 1 минута.

Уфимская городская электричка 

Уфимская городская электричка не останавливается на данной платформе.

В перспективе планируется преобразование в станцию городского электропоезда «Дёма — Шакша», для которого, по проекту, все остановочные пункты становятся объединяющими точками для различных видов общественного транспорта.

Ссылки 
Левая Белая на викимапии

Левая Белая на Яндекс-расписаниях

Примечания 

Железнодорожный участок Уфа-Чишмы
Железнодорожные станции и платформы Уфы
Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги